Чемпионат мира по дзюдо — спортивное соревнование, проводимое под эгидой Международной федерации дзюдо. В настоящее время чемпионаты проходят каждый год за исключением тех лет, когда проходят летние Олимпийские игры.

1.Сетиев Малик Аптиевич. Чемп

История 
Первый в истории официальный чемпионат мира по дзюдо прошёл в 1956 году в Токио (Япония); там же прошёл и второй чемпионат мира два года спустя. На первых чемпионатах не было никакого деления на весовые категории, соревнования проходили только среди мужчин. В 1961 году чемпионат мира впервые прошёл за пределами Японии.

В 1964 году на Олимпийских играх в Токио дзюдо стало олимпийским видом спорта, и начиная с чемпионата мира 1965 года на соревнованиях были введены весовые категории, а сами чемпионаты стали проходить раз в два года, по нечётным годам.

В 1980 году состоялся первый чемпионат мира по дзюдо среди женщин. После этого чемпионаты среди женщин также стали проходить каждые два года, но по чётным годам. Потом было решено эти чемпионаты объединить, и с 1987 года чемпионаты мира по дзюдо стали смешанными, на них соревновались и мужчины, и женщины; проходить чемпионаты опять стали каждые два года по нечётным годам.

С 2007 года чемпионат перешёл на современный график: он теперь проходит каждый год за исключением тех лет, в которые проходят летние Олимпийские игры.

С 2008 года проходят также чемпионаты мира по дзюдо в абсолютной весовой категории, на которых нет деления участников по весовым категориям.

С 1994 года начали проводиться чемпионаты мира по дзюдо среди команд. Сначала они проводились каждые четыре года, с 2006 года стали проходить ежегодно.

Весовые категории

Турниры

Среди мужчин

Среди женщин

Совместные

В абсолютной категории

Командные

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Международной федерации дзюдо